Quand vient la nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 Quand vient la nuit (Darkness Falls, 1994), un épisode de la  saison de la série X-Files.
 Quand vient la nuit (The Drop, 2014), un film réalisé par Michaël R. Roskam.
 Quand vient la nuit, 4ème chanson sur l'album 16/9 de Nâdiya, sortie en 2001.